Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2007 года проходил в городе Тайань (Китай) с 17 по 28 апреля. Это был 38-й мужской и 19-й женский чемпионат Азии.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из 19 азиатских стран.

  (15)
  (6)
  (1)
  (5)
  (7)
  (8)
  (3)

  (9)
  (4)
  (5)
  (1)
  (4)
  (5)

  (8)
  (5)
  (15)
  (8)
  (8)
  (13)

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград 
Распределение Больших медалей (в общем зачёте)
 

Распределение всех медалей: Больших (в общем зачёте) и Малых (Рывок и Толчок)

Ссылки 
 Официальный сайт

2007
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
2007 год в тяжёлой атлетике
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Китае
Тяжёлая атлетика
Тайань